

Cinema 
 Samson and Delilah – film del 1911 diretto da Theo Frenkel
 Sansone e Dalila (Samson and Delilah) – film del 1949 diretto da Cecil B. DeMille
 Samson and Delilah – film del 2009 diretto da Warwick Thornton

Televisione 
 Samson and Delilah – film per la televisione del 1984 diretto da Lee Philips
 Sansone e Dalila (Samson and Delilah) – miniserie televisiva del 1996

Pagine correlate 
 Sansone e Dalila